Читван (ранее — Королевский национальный парк Читван) — национальный парк в Непале, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

География 
Находится в 200 км от столицы Катманду.

Площадь парка составляет 932 км², в основном покрытой джунглями. Частично он расположен в экорегионе Гималайские субтропические широколиственные леса. В парке большое количество живописных рек и небольших озёр. Климат равнинный, более мягкий и тёплый.

История 
До 1973 года парк был излюбленным местом охоты непальских королей. В 1973 году был провозглашён охраняемой зоной, первым из национальных парков Непала. Парк представляет собой одно из немногих мест в мире, где за дикими животными можно наблюдать в их естественной среде обитания. В 1984 году парк был внесён в список объектов ЮНЕСКО.

Фауна 
На территории национального парка насчитывается 68 видов млекопитающих, 544 вида птиц и 126 видов рыб. Широко распространены азиатский слон, индийский носорог, бенгальский тигр, гангский гавиал и др.

Экскурсии 
Парк открыт для посещения туристов. Приезжающие живут здесь как правило в небольших бунгало-хижинах или домиках. Экскурсии по парку осуществляются на слонах или на джипах. Основной туристический центр в окрестностях парка — деревня Саураха.

Фестиваль слонов 
В конце каждого года проходит фестиваль слонов. Самыми интересными событиями фестиваля являются гонки на слонах и матч слоновьих футбольных команд.

Галерея

См. также 
 Гималайские субтропические широколиственные леса

Примечания 

Читван
Всемирное наследие в Непале
Национальные парки Непала
Гималаи